Міське поселення Литкаріно Московської області Російської Федерації має власну символіку герб та прапор.

Опис
Символіка міського поселення Литкаріно була ухвалена 19 грудня 1989 року, сучасна версія 3 лютого 1999 року.
Герб Литкаріно --  червлене поле з синім нижнім краєм тонко окантоване сріблом -- тонка золота кроква розширена донизу доповнена зверху золотою п'ятиконечною зіркою. Автори герба Юрій та Костянтин Моченови

Примітки 

Литкаріно
Герби міст Росії